Турнір претенденток 2019 () — шаховий турнір, що проходив у Казані (Росія) з 30 травня по 18 червня 2019 року.

Переможницею за 2 тури до закінчення турніру стала наймолодша учасниця росіянка Олександра Горячкіна. Вона отримала право зіграти у матчі на першість світу з чинною чемпіонкою Цзюй Веньцзюнь (Китай).

Регламент турніру 
 Категорія: 12-та (середній рейтинг: 2531,6).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 30 травня
 Ігрові дні: 31 травня — 2 червня, 4-6, 8-10, 12-14, 16-17 червня (тай-брейк — 18 червня)
 Вихідні дні: 3, 7, 11, 15 червня
 Закриття турніру: 17 червня (у разі проведення тай-брейка — 18 червня)

Місце проведення: готель «Ногай» (Казань, вул. Профсоюзна, 16Б)

Контроль часу 
90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Критерії розподілу місць

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 200 000 Євро 
 50 000 євро
 ... євро
 ... євро
 ... євро
 ... євро
 ... євро
 ... євро
 8 000 євро

Учасниці 

 Рейтинг Ело станом на 01.05.2019 року.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Турнір на chess24.com 
 Партії турніру онлайн на chessbomb 
 Регламент турніру 
 Турнір на chesspro.ru
 Форум на chesspro.ru
 Сестри Музичук зіграють між собою в 1-му турі Турніру претенденток

Шахові турніри 2019
Шахи в Росії
Травень 2019
Червень 2019